Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Saracen, du nom des Sarrasins, un terme européen médiéval désignant les musulmans:
 Le HMS Saracen (1804) était un brick de 18 canons de la classe Cruizer lancé en 1804 et démantelé en 1812.
 Le HMS Saracen (1812) était un autre brick de 18 canons de la classe Cruizer lancé en 1812 et vendu en 1819. Il a ensuite effectué deux voyages entre 1819 et 1826 en tant que baleinier.
 Le HMS Saracen (1831) était un brick de 10 canons de la classe Cherokee lancé en 1831. Le 16 octobre 1839, il a capturé le marchand d'esclaves espagnol Brilliante. Le Saracen a été utilisé comme navire de reconnaissance à partir de 1854 et a été échangé en 1862 contre un brick nommé Young Queen, qui est devenu le HMS Saracen suivant.
 Le HMS Saracen (1862) était un brick de reconnaissance, précédemment nommé Young Queen, acheté en 1862. Il a été vendu en 1870.
 Le HMS Saracen (1908) était un destroyer de classe Tribal lancé en 1908 et vendu en 1919.
 Le HMS Saracen (P247) était un sous-marin de classe S lancé en 1942 et coulé en 1943.

Voir aussi
 HMS Saracen, un livre de 1965 du romancier britannique Douglas Reeman.